Flat Creek Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Flat Creek Township (Arkansas)
 Flat Creek Township (Barry County, Missouri)
 Flat Creek Township (Pettis County, Missouri)
 Flat Creek Township (North Carolina)
 Flat Creek Township (South Dakota)